Еле́на Ю́рьевна Краве́ц (; урождённая Маляшенко; род. 1 января 1977, Кривой Рог) — украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН «Запорожье — Кривой Рог — Транзит» и «95-й квартал»; с 2005 года принимает участие в телепередаче «Вечерний квартал», 2015—2019 году снималась в одной из главных ролей в телесериале «Слуга народа».

Биография 

Елена Юрьевна Маляшенко родилась 1 января 1977 года в Кривом Роге. Отец Юрий Викторович Маляшенко (род. 27 мая 1939) — металлург; мать Надежда Фёдоровна Маляшенко (род. 31 августа 1942) — экономист, занимала должность управляющего сберегательным банком.

После окончания школы поступила в Криворожский экономический институт Киевского института народного хозяйства, получила специальность финансиста-экономиста.

На втором курсе участвовала в театрально-музыкальном фестивале «Студенческая весна», спела песню про физрука голосом Лаймы Вайкуле. Начала играть в КВН: сначала за команду Института делового администрирования (в её институте команды КВН не было); целые дни проводила на репетициях. В 1997 году была приглашена в команду «Запорожье — Кривой Рог — Транзит», в 1998 году — в команду «95-й квартал».

Во время обучения в институте подрабатывала ведущей на криворожской радиостанции «Радио Система». Работала кассиром, бухгалтером в банке; директором криворожского филиала McDonald’s.

В 2000 году Елена Маляшенко переехала в Киев и стала актрисой и административным директором коллектива «студии Квартал-95».

В 2005 году появилась телепередача «Вечерний квартал», там Елена изображала Юлию Тимошенко, Наталью Королевскую, Надежду Савченко, Олега Винника и других.

В 2015—2019 годах вместе с Владимиром Зеленским снималась в сериале «Слуга народа» в должности главы Национального банка Украины, а затем — премьер-министра.

В 2014 и 2015 годах входила в список «100 самых влиятельных женщин Украины» по версии журнала «Фокус», в 2016 году вошла в список «ТОП-100 самых успешных женщин Украины» по версии журнала «Новое время».

В 2018 году основала и возглавила развлекательный телепроект «Женский квартал» студии «Квартал 95».

В 2021 году вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала «Новое время».

Личная жизнь 
 Муж (с 21 сентября 2002 года) — Сергей Владимирович Кравец (род. 1 мая 1979 года) — продюсер в «ShootGroup Production», бывший исполнительный продюсер студии «95 квартал», выступал в команде КВН «95 квартал» вместе с будущей женой, автогонщик, увлекается ралли. 1 мая 1997 года, Сергей Кравец в свой день рождения в 18 лет признался в любви Лене Маляшенко, с этого дня начались их серьёзные отношения, кум Владимира Зеленского, крёстный отец его дочери Александры.
 Дочь — Мария Кравец (род. 24 февраля 2003 года).
 Двойняшки: сын Иван и дочь Екатерина (род. 19 июля 2016 года).
 Елена — крёстная мать Елены Зеленской, жены Владимира Зеленского, а её муж Сергей — крёстный отец Александры Зеленской, дочери Зеленского.

Фильмография

Актёрские работы 
  — Милицейская академия
  — Очень новогоднее кино, или Ночь в музее — Королева
  — Как казаки… — Марта, фрейлина
  — Чудо — Наташа, беременная жена дипломата, приятельница Ани
  — 1+1 Дома — Роза Марковна
  — 1+1 Дома 2 — Роза Марковна
  — Слуга народа — Ольга Мищенко, глава нацбанка, бывшая жена Василия Голобородько
  — Шерлок — Мэри, жена Ватсона
  — Слуга народа 2 — Ольга Мищенко, глава нацбанка, и. о премьер-министра / княгиня Ольга

 Продюсер 
  — Легенда. Людмила Гурченко

 Озвучивание 
  — Сказочная Русь — Баба Наташа (Наталья Королевская)
  — Турбо — Ожог
  — Миньоны — Скарлет Оверкилл
  — Angry Birds в кино — Матильда

 Телевидение 
 «Вечерний квартал» (образы: Юля Тимошенко, Надежда Савченко, Наталья Королевская, Елена Малышева, Ульяна Супрун и др.)
 «Украина, вставай!» на канале «Интер» вместе с Евгением Кошевым
 «Семейный размер» вместе с Денисом Манжосовым
 «Воскресенье с Кварталом-95»
 «ЭКИПАЖ — автомобильная программа»
 «Лига Смеха» — тренер «Чисто NEWS»
 «Что? Где? Когда?» — капитан команды''
 «Откровенно с Машей Ефросининой»
 Мульти Барбара — озвучивает своего мультипликационного персонажа
 Женский квартал

Примечания

Ссылки 
 «OneSize by Lena Kravets»
 Фейсбук

Игроки Высшей лиги КВН
Чемпионы Высшей лиги КВН
Обладатели «Большого КиВиНа в светлом»
95-й квартал (команда КВН)
Игроки «Что? Где? Когда?»
Выпускники Криворожского экономического института
Женский квартал
Директора Студии «Квартал-95»